Прикарпа́тье, Русь Угорская, Карпатское предгорье — географический регион у подножия Карпат, переходный район между горами и низменностями, на территории Восточной Европы.

Климат — умеренно континентальный.

Регион предлагает массу туристических маршрутов. В Прикарпатье можно выделить основные туристические зоны: Ивано-Франковская область и Львовская область. На сегодняшний день самыми популярными по количеству туристов курортами считаются горнолыжные и лечебные. К горнолыжным относятся Буковель и Славское, к лечебным — Моршин, Трускавец.

В Прикарпатье находится Олесская углеводородная площадь. По оценке Госгеонедр, ресурсы Олесской площади составляют около 2,5 трлн м³ газа, а Юзовской — до 10 трлн кубометров.

Население 
Ранее в Прикарпатье проживали кривичи, позже потомки славянского населения — русины.

На Руси в городах Прикарпатья княжили потомки Ростислава, позже его территория находилась во владении различных государств Галицкое княжество, Галич-Владимир (Малая Русь или Галицко-Волынское государство), Австрийская империя и так далее.

Основная часть Прикарпатья находится на территории Ивано-Франковской, запада Черновицкой и юга Львовской областей Украины. Синонимом Прикарпатья термин Галиция не является. Прикарпатье на Украине населено следующими этнографическими группами: на юге — гуцулы, на западе — бойки и лемки, на востоке — покутяне, на севере — ополяне.

См. также 
 Прикарпатский военный округ
 Предкарпатье
 Закарпатье

Примечания

Литература 
 
 

Карпаты